Collini est un patronyme partagé par :
 André Collini (1921-2003), homme d'Église, archevêque de Toulouse de 1978 à 1996.
 Cosimo Alessandro Collini (1727-1806), secrétaire de Voltaire de 1752 à 1756, historien et conservateur.
 Alien T (né en 1983), de son vrai nom Marco Collini, producteur et DJ italien de musiques électroniques gabber et hardcore.

Homonymie de patronyme